Рогово — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения Печоры. До апреля 2015 года — в составе сельского поселения Изборская волость.

Расположена в 14 км к юго-востоку от города Печоры и в 6 км к северу от Изборска, северо-западнее Мальского озера в Мальской долине.

Население

Примечания

Ссылки 
 Карта O-35-080-D Масштаб: в 1 см 500 м (архивная ссылка)

Населённые пункты Печорского района